Александр Андреевич Кисель (,  — , ) — советский педиатр, заслуженный деятель науки РСФСР (1933).

Биография 
Родился в Киеве. Происходил он из местной украинской семьи, с давних времен проживавшей в Киеве.

В 1883 году после окончания медицинского факультета Киевского университета в течение семи лет работал в Санкт-Петербурге: в клинике детских болезней Военно-медицинской академии и позднее — патологоанатомом в прозекторской Санкт-Петербургского воспитательного дома.

В 1887 году защитил в Военно-медицинской академии докторскую диссертацию «К вопросу о патолого-анатомических изменениях в костях растущих животных под влиянием минимальных доз фосфора». В 1890 году переехал в Москву; работал в детской больнице Св. Ольги (впоследствии — 1-я туберкулёзная больница). С 1892 года был приват-доцентом Московского университета, из которого он ушёл в 1910 году. С 1910 года — преподаватель, а затем профессор и директор детской клиники Высших женских курсов (возглавлял её 24 года).

Киселю принадлежит целый ряд работ по ревматизму, малярии, острым детским инфекционным заболеваниям (скарлатине, дизентерии), инфекционной желтухе, по клинике туберкулёза и др. В своей научной и практической деятельности он уделял огромное внимание профилактике заболеваний. Пропагандировал улучшение бытовых условий детей, создания для них правильного режима и питания. Пропагандировал проведение противотуберкулёзных прививок новорождённым вакциной БЦЖ. Он — организатор ряда съездов и конференций по педиатрии. Был бессменным председателем Московского общества детских врачей (1889—1913).

Профессор кафедры акушерства, женских и детских болезней с клиникою медицинского факультета МГУ (1925–?).

Научный руководитель Центрального института охраны здоровья детей и подростков (1927).

Кисель создал учение о хронической туберкулёзной интоксикации у детей. Организовал первую в СССР Детскую ревматическую клинику, которой руководил с 1934 года до конца жизни.

Своей энергичной общественной и организационной работой в области детского здравоохранения А. А. Кисель значительно содействовал улучшению качества профилактической и лечебной помощи детям в СССР. 

У Киселя было большое число учеников. Например: профессор С. И. Федынский (1876—1926) и профессор А. А. Колтыпин (1883—1942); первый много сделал для расширения знаний в области физиологии и патологии детей грудного возраста, труды второго и его помощников посвящены изучению острых детских инфекций.

Скороспостижно скончался 8 марта 1938 года в Москве.

Сочинения 
 Очерки современного состояния русских курортов: (Черноморское побережье и Кавказ. — М.: товарищество типографии А. И. Мамонтова, 1913. — 82 с.
 Труды заслуженного деятеля науки профессора А. А. Киселя, т. 1‒2, М. ‒ Л., 1940—1949.
 Избранные труды. - М., 1960.

Литература

Ссылки 
 Биография.ру (Биографическая энциклопедия)
 Александр Андреевич Кисель. К 150-летию со дня рождения
 

Персоналии по алфавиту
Педиатры СССР
Заслуженные деятели науки РСФСР
Авторы Энциклопедического словаря Гранат